Susono se poate referi la:

 Municipiul Susono, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6419 Susono, un corp ceresc numit după municipiul Susono.